SSN-22 steht für:
 USS Connecticut (SSN-22), ein Atom-U-Boot der Seawolf-Klasse der US-Marine

SS-N-22 steht für:
 SS-N-22 Sunburn, ein überschallschneller russischer Antischiffsflugkörper

SSN22